Бета-ланцюг тубуліну () – білок, який кодується геном TUBB, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 444 амінокислот, а молекулярна маса — 49 671.

Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Тубуліни